

Persone
 Al Jardine, propr. Alan Charles Jardine (1942) – chitarrista e cantante statunitense
 Alex Jardine, propr. Alexander Jardine (1926-1978) – calciatore scozzese
 André Jardine (1979) – allenatore di calcio brasiliano
 Don Jardine (1940-2006) – wrestler canadese
 Douglas Jardine Flint (1955) – banchiere scozzese
 Keith Jardine (1975) – artista marziale misto e attore statunitense
 Lisa Jardine, nata Lisa Anne Bronowski (1944-2015) – storica, accademica e scrittrice britannica
 Perla Haney-Jardine (1997) – attrice brasiliana naturalizzata statunitense
 Ryan Jardine (1980) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Sandy Jardine, propr. William Pullar Jardine (1948-2014) – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 Tay Jardine, propr. Taylor Jardine (1990) – cantante statunitense
 William Jardine, VII Baronetto di Jardine (1800-1874) – naturalista scozzese

Altro
 Jardine House, precedentemente noto come Connaught Center – grattacielo di Hong Kong
 Jardine Matheson Holdings, spesso chiamata semplicemente Jardines oppure Jardine – multinazionale attiva nei mercati asiatici
 Jardine, genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae